

Geografia

Austria 
 St. Thomas – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Grieskirchen
 St. Thomas am Blasenstein – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Perg

Kanada 
 St. Thomas – miasto

Stany Zjednoczone 
 St. Thomas – miasto w stanie Dakota Północna
 St. Thomas – miasto w stanie Missouri
 St. Thomas – dawne miasto

Wielkiej Brytanii 
 St Thomas – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)

Zobacz też 
 Saint Thomas
 Sankt Thomas
 Św. Tomasz